Lofting ist der Familienname folgender Personen:
 Hugh Lofting (1886–1947), englischer Schriftsteller

Lofting steht für:
 Lofting (Zeichentechnik), das Erzeugen einer Fläche durch Verbindung von Kurven mit dazu senkrechten Kurven 
 Schichtungstyp der Luft, siehe Schichtungsstabilität der Erdatmosphäre #Lofting

Siehe auch:
 Loftin